Viktória Kužmová e Arantxa Rus erano le detentrici del titolo, ma Kužmová ha deciso di non prendere parte a questa edizione, mentre Rus ha giocato con Greet Minnen ma si sono ritirate al primo turno.

In finale Laura Siegemund e Vera Zvonarëva hanno sconfitto Alicia Barnett e Olivia Nicholls con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Julia Lohoff (quarti di finale)

 Irina Maria Bara /  Ekaterine Gorgodze (primo turno)
 Monica Niculescu /  Aleksandra Panova (semifinale)

Wildcard 

  Elsa Jacquemot /  Tatjana Maria (primo turno)

 Dajana Jastrems'ka /  Ivanna Jastrems'ka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2022